A Copa Cultura Inglesa de Rugby Juvenil é a principal competição brasileira das categorias de base do rugby union nacional iniciada em 2010. A competição é disputada por seleções estaduais ou regionais das federações filiadas à Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), entidade que organiza o torneio, realizado em formato de XV para os rapazes e Sevens para as moças.

Edições

Categoria M19

Categoria M17

Competições de rugby do Brasil